Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek F jelzésű trolibuszok:

Lengyelország 

 F trolibusz (Tychy)